Magnac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Magnac-Bourg, kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Magnac-Laval, kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Magnac-Lavalette-Villars, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Magnac-sur-Touvre, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,